Panameričko rukometno prvenstvo se održava od 1979. godine. 

Održava se svake dvije godine od 1994., te 1979. – 1985. U razdoblju od 1985. – 1994. se održavalo svake 4 godine.
Do 2006., najviše uspjeha su imale južnoameričke reprezentacije Argentine i Brazila, zatim Kuba, te u početku SAD.

Tablica medalja 
Po stanju nakon prvenstva 2018.

Uspjeh po državama 
Legenda

Izvori 

Prvenstvo
Rukomet